Chenavard ist der Familienname folgender Personen: 

 Antoine-Marie Chenavard (1787–1883), französischer Architekt
 Claude-Aimé Chenavard (1798–1838), französischer Maler
 Paul Chenavard (1807–1895), französischer Maler

Siehe auch:
 Prix Chenavard, französischer Architektur- und Kunstpreis